Judgment Night (film), een film uit 1993.
Judgment Night (The Twilight Zone), een aflevering van The Twilight Zone.
Judgment Night (collectie), een collectie korte verhalen van C. L. Moore.